Samobor est un toponyme qui peut désigner :
Samobor, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
Samobor, une ville et une municipalité de Croatie centrale, dans le comitat de Zagreb, en Croatie.